La mitología irania o mitología de los iranios, se refiere a la que ha surgido o se ha desarrollado fundamentalmente en el Gran Irán, región que cubre grandes partes del Asia Central, más allá de los límites del actual Irán, habitada principalmente por gente que habla diferentes lenguas iranias y que está caracterizada por un substrato cultural iraní.

La geografía, con sus altas montañas y el hecho de ser un pueblo indoeuropeo jugó un papel fundamental en la conformación de su mitología. Aunque hay evidencias arqueológicas de civilización antes del 6000 a. C., es a partir del 2000 a. C. cuando los mitos comienzan a ser destacados, en época de migraciones de personas que se asentaron aquí, compartiendo en algunos casos las tradiciones nómadas de las estepas asiáticas. Las lenguas iranias se van imponiendo en la región.

La primera mención de una tribu irania, en textos asirios, es la de los medos, que llegaron a ser una amenaza para el Imperio asirio. El otro pueblo que se había asentado en el sur de Irán, en el área de Fars, fue el de los persas. El Imperio aqueménida de Ciro el Grande fue formado con la anexión de los medos a los persas en c. 550 a. C. y duraría hasta la conquista de Alejandro Magno en el 331 a. C.

Los nómadas partos, originalmente escitas, provenientes del nordeste, se desplazaron al sureste del mar Caspio en territorio seléucida y establecieron su Imperio en el 238 a. C. y extendieron su dominio hasta Mesopotamia, manteniendo su poder político y militar en toda la región durante alrededor de trescientos cincuenta años y siendo el enemigo más poderoso del Imperio romano, hasta que fueron revelados como potencia por los sasánidas, y hasta que a su vez, en el año 642, los árabes conquistaron Irán.

En ese momento, la religión oficial estatal de Irán bajo los sasánidas era el zoroastrismo. Es, sobre todo, a través de los textos zoroástricos donde pueden encontrarse los dioses y mitos iranios. Mediante los Gathas, himnos del profeta Zoroastro, y parte del libro sagrado Avesta, mediante estudios lingüísticos se ha establecido una estrecha relación con los antiguos himnos de la India, contenidos en el Rigveda. Otras fuentes incluyen el Bundahishn, el Denkard, el libro de Firdausi (Shāhnāma o Libro de los Reyes) y los Rivayats persas.

Dioses 
Entre los principales, se encuentran:
 Ahura Mazda y Angra Mainyu
 Ahoma
 Atar
 Mithra
 Vaiú
 Verethragna
 Zurvan

Por pueblos iranios 
 Mitología persa
 Mitología escita
 Mitología osetia

Véase también 
 Religión protoindoirania

Enlaces externos 
 Religión persa. En uned.es. Consultado el 28 de junio de 2013.
 Persian mythology. En Encyclopedia Mythica. Consultado el 28 de junio de 2013.

Cultura de Irán
Mitología irania